Пьетро Фраджакомо (; ,  — , ) — итальянский художник.

С двенадцати лет жил в Венеции, учился в ремесленном училище, затем работал в Тревизо токарем и кузнецом. В 1879 г. поступил в Венецианскую академию изящных искусств, где его наставником стал Гульельмо Чиарди, а другом и сподвижником — Джакомо Фавретто. В 1880 г. живопись Фраджакомо была впервые показана на выставке в Турине, с 1887 г. Фраджакомо постоянный участник Венецианских биеннале. Помимо различных итальянских городов его картины экспонировались также в Париже, Мюнхене, Константинополе. В 1891 г. на Миланской триеннале картина Фраджакомо «Мир» () была удостоена премии имени короля Умберто.

В творческом наследии Фраджакомо преобладает лирический пейзаж, в котором чувствуется влияние импрессионизма. Как отмечала современница Фраджакомо, художественный критик Изабелла Андертон, «его произведения, выдержанные в минорном ключе, изысканны, убедительны и в высшем смысле правдивы».

Примечания 

Художники Италии
Похороненные на Сан-Микеле